Begu – comune rumeno
 Irina-Camelia Begu – tennista rumena